Вла́сть тьмы́:

 «Власть тьмы» — пьеса Льва Толстого (1886, опубликована в 1887). Её экранизации:
 «Власть тьмы» — фильм Петра Чардынина (1909).
 «Власть тьмы» — фильм 1915 года.
 «Власть тьмы» — фильм Чеслава Сабинского (1918).